Ribadumia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ribadumia (ort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Ribadumia (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar